Ernst Risch ist der Name folgender Personen:

* Ernst Risch (Politiker) (1901–1987), liechtensteinischer Politiker (FBP) 
 Ernst Risch (Altphilologe) (1911–1988), Schweizer Altphilologe und Sprachwissenschaftler